Watership Down kan avse:

 Watership Down – en äventyrsberättelse av Richard Adams, se Den långa flykten
 Watership Down – en brittisk animerad äventyrsfilm från 1978, se Den långa flykten (film)
 Watership Down – ett brittisk-kanadensiskt animerat fantasybarnprogram, se Den långa flykten (TV-serie)

Geografi
 Watership Down, Hampshire –  kulle i England, Storbritannien